Qing kan syfta på:

 Qing – den sista kejsardynastin som regerade Kina 1644–1912, se Qingdynastin
Qing, Cangzhou – ett härad i Hebei-provinsen i Kina
Qing – en förkortning på provinsen Qinghai
Qinghaisjön – en sjö i västra Kina
Prins Qing – en manchuisk statsman och prins tillhörande den kejserliga Aisin Gioro-familjen
Qing (ytmått) – ett traditionellt kinesisk ytmått som motsvarade ungefär 6,14 hektar, se Kinesiska måttsord
 Qing (musikinstrument) – ett kinesiskt musikinstrument gjort av sten

Se även
 Qindynastin

WP:Projekt Kina